Kaiserjäger steht für:
 k.u.k. Kaiserjäger, Truppe der Österreichisch-Ungarischen Armee 
 Kaiserjäger (1928), Film von Hans Otto Löwenstein
 Kaiserjäger (1956), Film von Willi Forst
 Kaiserjäger (Band), eine ehemalige Südtiroler Rechtsrock-Band

siehe auch